Bijelo Polje je lahko:
 Bijelo Polje, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Bijelo Polje, Milići (Bosna in Hercegovina)
 Bijelo Polje, mesto v Črni gori
 Bijelo Polje, Golubovci (Črna gora)